Э́мбер Брук Уо́ллес (; род. 14 мая 1987 года, Атланта, Джорджия, США) — американская киноактриса, певица и композитор.

Биография и личная жизнь 

Эмбер Уоллес родилась 14 мая 1987 года в Атланте (штат Джорджия, США). Эмбер — старший ребёнок в семье, у неё есть две младших сестры и младший брат. Актриса посещала школу «North Gwinnett», но затем перешла на частную форму обучения через онлайн-школу «Laurel Springs». Является членом национального общества «Honor Society», училась в Государственном университете Джорджии, изучая английскую литературу и искусство письма.

Свободное время Эмбер проводит с семьёй и друзьями, заботясь о крошечном пуделе по кличке Чубакка, у которого всего три лапки.

Карьера

Карьера актрисы 

В кино она начала сниматься с 6-ти лет. Свою первую и небольшую роль сыграла в 1994 году в мини-сериале «Война и страсть» в роли дочери персонажей Дайан Лейн и Дональда Сазерленда. Затем последовали роли в озвучивании, рекламных роликах и эпизодические появления в молодёжных сериалах — «Холм одного дерева» и «Дневники вампира».

Благодаря поддержке своего агента Джой Первис получила роль Лайлы, возлюбленной Навида Ширази и гитаристки группы «Thw Glorious Stainems», где пела Адрианна, в сериале «90210: Новое поколение». Вскоре переехала в Лос-Анджелес, где продолжает заниматься своей карьерой.

Музыка 

В 10 лет начала писать музыку и с помощью своего отца-звукорежиссёра записала 2 диска. Её музыка звучала в американских фильмах и ток-шоу. За свои песни девушка получила множество наград.

В 2001 году Уоллес в возрасте 14 лет образовала собственную группу Amber Brooke Band, выступавшую во многих городах Америки, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Её сольные композиции, а также песни в исполнении группы можно скачать на сайте iTunes. В данный момент работает в Лос-Анджелесе над проектом группы под названием «The Lemon Boys».

Интересные факты 

 Эмбер написала 4 песни для саундтрека телевизионного фильма «Initiation Of Sarah», в котором также сыграла одну из ролей.

 Мэтт Лантер (звезда сериала «90210: Новое поколение», где актриса сыграла Лайлу) и Эмбер жили в одном городе Сувани, штат Джорджия приблизительно в одно время, но учились в разных школах, поэтому не были знакомы.

 Рост актрисы — 1 метр 68 см.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальная фан-страница на сайте MySpace
 Официальная страница группы на сайте MySpace
 Эмбер Уоллес на сайте КиноПоиск
 Описание эпизодов 90210 с участием актрисы
 Персонаж Лайла на сайте Hollow Art